Steele kan syfta på följande:

Personer

 Anna Steele (född 1959), svensk politiker, liberal
 Barbara Steele (född 1937), brittisk skådespelare
 Bob Steele (1907–1988), amerikansk skådespelare
 Chris Steele, flera personer
 Chris Steele (basist) (född 1984), kanadensisk basist
 Chris Steele (porrskådespelare)  (född 1966), amerikansk skådespelare och producent av pornografisk film
 Dan Steele  (född 1969), amerikansk bobåkare och häcklöpare
 Edino Steele (född 1987), jamaicansk löpare
 Eli Steele (aktiv 2005), amerikansk manusförfattare och regissör
 Freddie Steele (1912–1984), amerikansk boxare
 Freddie Steele (fotbollsspelare) (1916–1976), engelsk fotbollsspelare
 Frederick Steele (1819–1868), amerikansk arméofficer
 Lexington Steele (född 1969), amerikansk porrskådespelare
 Michael Steele (född 1958), amerikansk politiker, republikan
 Michael Steele (musiker) (född 1955), amerikansk kvinnlig basist, låtskrivare och sångare
 Paul Steele (född 1957), kanadensisk roddare
 Peter Steele (1962–2010) amerikansk musiker
 Richard Steele (1672–1729), engelsk författare
 Scott Steele (född 1958), amerikansk seglare
 Tommy Steele (född 1936), brittisk sångare och underhållare
 Willie Steele (1923–1989), amerikansk längdhoppare

Geografi

Antarktis 

 Steele Island, Antarktis, 
 Mount Steele, Antarktis,

Tyskland 
 Steele, Essen, en tidigare självständig stad, sedan 1929 stadsdel i Essen

USA 

 Steele, Alabama, ort, Saint Clair County, 
 Steele, Missouri, ort, Pemiscot County, 
 Steele, North Dakota, countyhuvudort, Kidder County, 

Efternamnsförgreningssidor
Engelska efternamn
Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar